Владимир Павлович Грачёв () — российский -монументалист, . Доцент кафедры монументально-декоративного искусства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.

Биография 
Владимир Павлович Грачёв родился 10 мая 1935 года в селе Коровье Коровинского сельсовета Мишкинского района Челябинской области, ныне сельсовет и район входят в состав Курганской области.

В семилетнем возрасте остался без родителей. С этого возраста и до окончания седьмого класса воспитывался в детском доме им. Н.К. Крупской в селе Коровье (1941—1951).

В 1955 году окончил Свердловское художественно-промышленное училище № 42 по специальности «лепщик архитектурных деталей».
. По распределению направлен на работу в Свердловское отделение Художественного фонда СССР. Первая работа — оформление Дворца Верх-Исетского завода. Параллельно работе учился в вечерней школе, где получил среднее образование.

В 1965 году окончил с отличием Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной по специальности «монументально-декоративная скульптура». В течение 5 лет работал в Свердловске.

Член Союза художников СССР с 1970 года.

С 1970 по 1984 год работал в Таганроге: с февраля по ноябрь 1972 года — главным художником в Управлении архитектуры г. Таганрога; с 1972 года — художник Таганрогского оформительского цеха Ростовского творческо-производственного комбината мастерских ХФ РСФСР.

В Таганроге в соавторстве с женой, скульптором Валентиной Грачёвой, создал ряд монументальный произведений: мемориал «Клятва юности», стелу в Петрушиной Балке, «Вечный огонь» в Парке культуры и отдыха им. Горького. По эскизам Грачёвых в 1970-х годах были выполнены великолепные литые решётки ограды городского парка, украсившие центральную улицу города.

В 1984 году, после смерти жены, перебрался в Новосибирск, где до 1986 года работал инженером-конструктором конструкторского отдела Института гидродинамики имени М. А. Лаврентьева СО АН СССР.

В 1991 году за созданную из льда скульптуру Ильи Муромца на Международном конкурсе ледовой скульптуры в Харбине Грачёв был удостоен Золотой медали и Первой премии.

С 1995 года преподает скульптуру на кафедре монументально-декоративного искусства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии. Доцент кафедры монументально-декоративного искусства НГАХА.

Награды 
 Золотая медаль и Первая премия на Международном конкурсе ледовой скульптуры (1991, Харбин, Китай).
 В 2002 году стал лауреатом премии Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства.

Известные работы 

 Памятник бойцам Богословского партизанского отряда. Богословск, 1967.
 Памятный знак «Шлагбаум» (совм. с В. Грачёвой). Таганрог, 1972.
 Памятник «Клятва юности» (совм. с В. Грачёвой). Таганрог, 1973.
 Портрет авиаконструктора Г. М. Бериева (1975)
 Скульптура «Икар» (1984)
 Рельефы для новосибирского метро (1986) — станция «Красный проспект»
 Памятник Михаилу Глинке. Новосибирск, 1998.
 Памятник Юрию Магалифу. Новосибирск, 2006.

Семья 
 Грачёва, Валентина Митрофановна (1934—1984) — жена, российский скульптор-монументалист.

Ссылки 
 Владимир Грачёв на сайте www.nro-shr.ru

Примечания 

Персоналии:Таганрог
Персоналии:Новосибирск
Члены Союза художников СССР
Выпускники Свердловского художественного училища
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Скульпторы Российской Федерации